Юлия Александровна Прохорова (род. 15 июля 1987, Москва) — российская спортсменка, игрок в настольный теннис. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2015 года в командном разряде. Трёхкратная чемпионка России в одиночном разряде (2007, 2011, 2016). Шестикратная чемпионка России в парном разряде (2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017). Четырёхратная чемпионка России в миксте (2016, 2018, 2020, 2021).

В 2009 году окончила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (кафедра теории и методики индивидуально-игровых видов спорта).

Наивысшая 83-я позиция в мировом рейтинге Международной федерации настольного тенниса (ITTF) была достигнута в июне 2016 года.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Европы 2015 года в командном разряде в Екатеринбурге. В состав команды входили Яна Носкова, Анна Тихомирова, Полина Михайлова, Мария Долгих и Юлия Прохорова.
 Трёхкратная чемпионка России по настольному теннису в одиночном разряде (2007, 2011, 2016).
 Шестикратная чемпионка России в парном разряде (в паре с Анастасией Вороновой в 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 годах, и в паре с Екатериной Гусевой в 2017 году).
 Трёхратная чемпионка России в миксте (в паре с Алексеем Ливенцовым в 2016 году и 2020 году; в паре с Вячеславом Буровым в 2018 году).
 Трёхкратная чемпионка Европы по настольному теннису среди студентов (2006—2008).
 В сентябре 2016 года Юлия Прохорова вместе с Георгиной Пота из Венгрии выиграла парный турнир на этапе Мирового тура в Бельгии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Юлии Прохоровой на официальном сайте ITTF
 Динамика изменения мирового рейтинга Юлии Прохоровой на официальном сайте ITTF

Игроки в настольный теннис России
Чемпионы России по настольному теннису
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма